Feinberg, auch Fainberg (Fajnberg) ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Feinberg (* 1981), US-amerikanischer Inline-Skater
 Ada Feinberg-Sereni (* 1930), israelische Politikerin
 Alan Feinberg (* 1950), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Anat Feinberg (* 1951), israelische Literaturwissenschaftlerin
 Avshalom Feinberg (1889–1917), Anführer der NILI
 David B. Feinberg (1956–1994), US-amerikanischer Autor und AIDS-Aktivist
 Dorothée-Hermina Feinberg (1922–2015), deutsch-französische Schauspielerin, siehe Dora Doll
 Gerald Feinberg (1933–1992), US-amerikanischer Physiker an der Columbia University und Futurist
 Jewgeni Lwowitsch Feinberg (auch Eugene L. Feinberg; 1912–2005), russischer theoretischer Physiker
 Joel Feinberg (1926–2004), US-amerikanischer Philosoph
 Kenneth Feinberg (* 1945), US-amerikanischer Jurist
 Lawrence I. Feinberg (1942–2009), US-amerikanischer Papyrologe 
 Leslie Feinberg (1949–2014), US-amerikanische Autorin
 Louis Feinberg (1902–1975), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler, siehe Larry Fine
 Margaret Norma Feinberg (* 1932), Ichthyologin
 Michael Feinberg (* 1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Samuel Feinberg (1901–1989), US-amerikanischer Komponist, siehe Sammy Fain
 Samuil Jewgenjewitsch Feinberg (auch Samuel Feinberg; 1890–1962), russischer Musiker
 Sarah E. Feinberg (* 1977), US-amerikanische Politologin und öffentlich Bedienstete
 Saweli Moissejewitsch Feinberg (1910–1973), sowjetischer Physiker
 Stephen A. Feinberg (* 1960); US-amerikanischer Hedgefonds-Manager, Milliardär und Berater in der Regierung Trump
 Wladimir Jakowlewitsch Feinberg (1926–2010), sowjetischer bzw. russischer Physiker
 Zelda Feinberg (1898–1983), US-amerikanische Kriminalschriftstellerin und freie Journalistin, siehe Zelda Popkin

Siehe auch:
 Papyrus Feinberg 1